

Прізвище 
 Петер Бернек — угорський плавець

Бернек — громада в кантоні Санкт-Галлен